Die Abkürzung JW steht für:

 Jehovah's Witnesses, englischer Ausdruck für Zeugen Jehovas
 Jenbacher Werke, Hersteller von Dieselmotoren und Schienenfahrzeugen in Österreich
 Jesper Wecksell, Nickname des schwedischen E-Sportlers (* 1995)
 Jeversches Wochenblatt, deutsche Tageszeitung
 Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt, Jugendorganisation der Arbeiterwohlfahrt
 junge Welt, überregionale deutsche Tageszeitung mit linkem, marxistisch orientiertem Selbstverständnis
 Jungle World, in Berlin herausgegebene und bundesweit erscheinende politische Wochenzeitung
 Jungwacht, schweizerische Jugendorganisation
 Jugendwiderstand, Graffitiabkürzung einer maoistischen linksextremen Jugendbewegung aus Berlin
 Juristische Wochenschrift, Vorgängerin der Neuen Juristischen Wochenschrift
 JW Engineering and Motorsport, britischer Automobilhersteller

JW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Österreich: Justizwache

jW steht für:
 junge Welt, eine überregionale, deutsche Tageszeitung

Abkürzung